Pamekaran (Banyusari), een plaats in Indonesië
Pamekaran (Rancakalong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing